Le nom Teller peut désigner :

Patronymes
 Edward Teller (1908-2003), physicien hongro-américain et père de la bombe H ;
Potentiel de Pöschl–Teller
 Henry M. Teller (1830-1914), homme politique américain ;
 Janne Teller (née en 1964), écrivaine danoise ;
 John Teller (né en 1983), skieur acrobatique américain spécialiste du skicross ;
 Joseph Teller, écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Juergen Teller (né en 1964), photographe allemand ;
 Teller (né en 1948), un des membres du duo d'illusionnistes américains Penn & Teller.

Toponymes
 le comté de Teller, dans le Colorado ;
 la ville de Teller, en Alaska.

Autres
 Amendement Teller, un amendement d'une résolution du Congrès américain en 1898 lors de la guerre hispano-américaine conditionnant la présence militaire américaine à Cuba. Elle vise à empêcher l'annexion de l'île et à laisser aux Cubains son contrôle. 
 , une mine anti-char allemande de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif